Koldewey ist der Familienname folgender Personen:

 Carl Koldewey (1837–1908), deutscher Polarforscher

 Robert Koldewey (1855–1925), deutscher Architekt und Archäologe
 Rudolf Koldewey (1914–2004), deutscher Stadtrat und Oberstadtdirektor von Hannover

Siehe auch:
 Koldewey-Gesellschaft für baugeschichtliche Forschung
 Koldewey-Insel, russische Insel im Franz-Josef-Land
 Store Koldewey, Insel in Ostgrönland
 Lille Koldewey, Insel in Ostgrönland
 Koldewey-Station, deutsche Forschungsstation auf Spitzbergen
 Coldeway
 Coldewey
 Kalldewey, Farce, ein Bühnenstück von Botho Strauß